Witt se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Thomas Joseph Witt
 N.H. Witt